Wiliams může být:

 Williams (Arizona) – město v okrese Coconino County ve státě Arizona ve Spojených státech amerických
 Williams (příjmení) – příjmení osob
 Williams (hruška) – odrůda hrušek
 Williams County – 2 okresy v USA
 Williams Tower – mrakodrap v Houstonu
 WilliamsF1 – závodní stáj v automobilovém sportu – stáj Formule 1
 Williamsův syndrom – genetická porucha
 One Williams Center – mrakodrap v americké Tulse
 Puerto Williams – město v jižní části Chile

Související články 
 Williamson